Този списък на самолетоносачите на Военноморските сили на САЩ включва всички кораби в главната последователност на бордовите номера CV, CVA, CVB, CVL и CVN. Всички съдове след CVA-57 са супер-самолетоносачи.

Списък 

а): преоборудван за реактивни самолети, CVA, 1952
б): преоборудван за реактивни самолети, CVA, 1952. Преоборуван за борба против подводници, CVS, 1953 – 69
в): преоборудван в десантен кораб за управление, LPH (десантен вертолетоносач), 1959
г): преоборудван в тренировъчен самолетоносач, CVT, 1969

Активни 

Активни самолетоносачи във флота на САЩ към 2008 година:
 От типа „Кити Хоук“:
 „Кити Хоук“ (CV-63)
 От типа „Ентърпрайз“:
 „Ентърпрайз“ (CVN-65)
 От типа „Нимиц“:
 „Нимиц“ (CVN-68)
 „Дуайт Д. Айзенхауер“ (CVN-69)
 „Карл Винсън“ (CVN-70)
 Теодор Рузвелт (CVN-71)
 „Ейбрахам Линкълн“ (CVN-72)
 „Джордж Вашингтон“ (CVN-73)
 „Джон К. Стенис“ (CVN-74)
 „Хари С. Труман“ (CVN-75)
 „Роналд Рейгън“ (CVN-76)
 „Джордж Буш“(CVN-77)

Самолетоносачи-дирижабли 
През 30-те години на XX век военноморският флот на САЩ експериментира с използването на дирижабли като летящи самолетоносачи:
 Акрон (ZRS-4) (USS Akron), приет на въоръжение през 1931 година, загубен в буря през 1933 година
 Макон (ZRS-5) (USS Macon), приет на въоръжение през 1933 година, загубен поради лошо време през 1935 година

Коментари

Източници

Външни препратки 

 MaritimeQuest US Aircraft Carrier Index